Okręty US Navy o nazwie USS "Kenwood":
 Pierwszy  był tylkokołowym parowcem. Zwodowany w 1863. Sprzedany w 1865.
 Drugi  był zbiornikowcem. Wyczarterowany w 1944 i sprzedany na złom w 1948.

Kenwood